Die Football League Third Division 1971/72 war die 45. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Aston Villa und daneben stieg auch das zweitplatzierte Brighton & Hove Albion in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1972/73 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Charlton Athletic und FC Watford die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Mansfield Town, der FC Barnsley, Torquay United und Bradford City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1972/73 der Fourth-Division-Meister Grimsby Town und die dahinter platzierten Southend United, FC Brentford sowie Scunthorpe United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1971-72 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1971/72
Fußballsaison 1971/72